Matewan (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
Matewan (film), een Amerikaanse film uit 1987 geregisseerd door John Sayles